Der Körperstrom steht für:

 den Stromunfall, eine Verletzung durch die Einwirkung elektrischen Stromes auf den Menschen oder auf Tiere
 den Ableitstrom, einen unerwünschten Strom, der aus einem fehlerfreien elektrischen Stromkreis direkt über dessen Schutzerdung zur Erde oder indirekt über leitfähige Teile zur Erde fließt